Jasieński ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Jasieński (eigentlich Wiktor Zysman; 1901–1938), polnischer Dichter der futuristischen Bewegung
 Feliks Jasieński (1861–1929), polnischer Kunstsammler und Kunstkritiker, Stifter einer Sammlung japanischer Kunst in Krakau